Distretto di Xiangcheng  – distretto cinese situato nella provincia del Jiangsu, prefettura di Suzhou
Distretto di Xiangcheng  – distretto cinese situato nella provincia del Hubei, prefettura di Xiangyang
Distretto di Xiangcheng  – distretto cinese situato nella provincia del Fujian, prefettura di Zhangzhou